Theuerkauf ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Theuerkauf (* 1984), deutscher Handballspieler
 Gerhard Theuerkauf (1933–2014), deutscher Historiker
 Gottlob Theuerkauf (1833–1911), deutscher Maler und Lithograf
 Hans-Joachim Theuerkauf, (* 1934), deutscher Kameramann
 Joachim Theuerkauf, deutscher „Schafmeister zu Mixdorf“, Blätz, erwähnt 1653
 Klaus Theuerkauf (* 1957), deutscher Maler und Musiker
 Norman Theuerkauf (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Sarah Progin-Theuerkauf (* 1978), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Walter E. Theuerkauf (1935–2014), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Wolfgang Theuerkauf († 2014), deutsch-indischer Botaniker und Naturschützer

Siehe auch:
 Theuerkauff
 Thürkauf
 Dürkopp (Begriffsklärung)